Een verkeersweg:
 N28 (België)
 N28 (Frankrijk)
 N28 (Ierland)
 N28 (Luxemburg)
 N28 (Zwitserland)